Кассаветис () — фамилия греческого происхождения:

 Кассаветис, Александра (род. 1965) — американская актриса, дочь Джона Кассаветиса
Кассаветис, Джон (1929—1989) — американский актёр и режиссёр
 Кассаветис, Зои (род. 1970) — американская актриса и режиссёр, дочь Джона Кассаветиса
Кассаветис, Кэтрин (1906—1983) — американская актриса, мать Джона Кассаветиса
Кассаветис, Ник (род. 1959) — американский актёр и режиссёр, сын Джона Кассаветиса